Hodža ist die bosnische Bezeichnung für Hodscha und der Familienname folgender Personen:
 Michal Miloslav Hodža (1811–1870), slowakischer Priester und Dichter
 Milan Hodža (1878–1944), slowakischer Politiker

Siehe auch:
 Hoxha